Hinteralm heißen folgende geographische Objekte:

 Hinteralm (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Schönberg-Lachtal bei Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Hinteralm (Gemeinde Neuberg), Ortslage von Mürzsteg, Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Hinteralm (Gutensteiner Alpen), (), Berg in den Gutensteiner Alpen in Niederösterreich